
Бро́мфилд () — англоязычная фамилия и топоним.

Носители фамилии 
  (1922—2005) — американский актёр кино и телевидения.
 Бромфилд, Дионн (род. 1996) — британская певица и телеведущая.
  (1896—1956) — американский писатель.
 Бромфилд, Эндрю — британский редактор и переводчик.

Топонимы 
  — деревня в Камбрии, Великобритания.
 Бромфилд (Шропшир) — деревня в Шропшире, Великобритания.

См. также 
 Брумфилд